Luis Morales puede referirse a:

 Luis de Morales, llamado El divino - pintor extremeño del Renacimiento español.
 Luis Morales Nieva, político peruano.
 Luis Morales Saravia, político peruano
 Jorge Luis Morales, escritor portorriqueño.
 Luis H. Morales, pseudónimo del compositor argentino Luis Profili.
 Luis Alberto Morales, futbolista venezolano.